ОРМ — аббревиатура:
 ОРМ — огнетушитель ранцевый моторизованный (ОРМ-4/25).
 ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия (оперативно-розыскная деятельность).
 ОРМ — опытный ракетный мотор.
 ОРМ — организация рабочего места.
 ОРМ — специальность «Организация работы с молодежью».